Rožnov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Rožnov pod Radhoštěm, ort, Zlín, Okres Vsetín, 
 Rožnov (ort i Tjeckien), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar